Il doppio femminile del Lipton Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Novotná con Lindsay Davenport e Sánchez Vicario con Nataša Zvereva.

Davenport e Novotná hanno perso nel 3º turno contro Sabine Appelmans e Miriam Oremans.

Sánchez Vicario e Zvereva hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Appelmans e Oremans.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Arantxa Sánchez Vicario /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Larisa Neiland /  Helena Suková (terzo turno)
 Lindsay Davenport /  Jana Novotná (terzo turno)
 Mary Joe Fernández /  Martina Hingis (semifinali)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat /  Linda Wild (quarti di finale)
 Patricia Tarabini /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Naoko Kijimuta /  Nana Miyagi (quarti di finale)

 Amy Frazier /  Kimberly Po (secondo turno) 
 Katrina Adams /  Mariaan de Swardt (secondo turno) 
 Sabine Appelmans /  Miriam Oremans (finale) 
 Chanda Rubin /  Brenda Schultz (terzo turno) 
 Alexandra Fusai /  Mercedes Paz (terzo turno) 
 Alexia Dechaume-Balleret /  Sandrine Testud (terzo turno) 
 Silvia Farina /  Barbara Schett (secondo turno) 
 Rika Hiraki /  Florencia Labat (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton Championships 1997